Тараща — топоним, название населённых пунктов на Украине:

 Тараща — город в Киевской области, административный центр Таращанского района.
 Тараща — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.